Meriden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meriden Township (Illinois)
 Meriden Township (Minnesota)